Mâcon, ciutat de França, capital del departament de Saona i Loira, a la regió de la Borgonya
 Macon (Carolina del Nord)
 Macon (Geòrgia)
 Macon (Illinois)
 Macon (Mississipí)
 Macon (Missouri)
 Comtat de Mâcon, jurisdicció feudal de França centrada a la ciutat de Mâcon
 Jesús Macón Portillo (Valladolid, 1974), futbolista castellà que jugava de migcampista